Smilax (kolcorośl) – rodzaj roślin z rodziny kolcoroślowatych
 Smilax (Smilaks) – w mitologii greckiej nimfa zamieniona w kolcorośl
 HMS „Smilax” (K280) – okręt US Navy

Zobacz też 
 Eurema smilax – gatunek motyla z rodziny bielinkowatych
 Holocerina smilax – gatunek motyla z rodziny pawicowatych